Молчан — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Молчан, Алекс (род. 1997) — словацкий теннисист. 
 Молчан, Евгений Петрович (род. 1986) — белорусский футбольный тренер.
 Молчан, Олег Владимирович (1965—2019) — белорусский композитор, пианист, продюсер, общественный деятель.
 Молчан, Юрий Сергеевич (род. 1983) — российский фехтовальщик, бронзовый призёр Олимпийских игр.

Другое 
 Молчан — река в России, протекает в Республике Коми.